Дулеев — фамилия; имеет женскую форму Дулеева.
 Дулеев, Виктор Сергеевич (1906—1982) — советский мостостроитель, лауреат Ленинской премии.
 Дулеев, Евгений Васильевич (род. 1956) — советский гребец, серебряный призёр Олимпийских игр, мастер спорта СССР международного класса.